Rakowiec est le nom de localités situées dans des territoires polonais ou anciennement polonais :

 villages polonais: 
dans la voïvodie de Poméranie
 , village dans le district de Kwidzyn
 , village dans le district de Tczew
dans la voïvodie de Mazovie
 Rakowiec, village dans le district de Gostynin
 Rakowiec, village dans le district de Siedlce
 Rakówiec, village dans le district de Mińsk

 quartiers de villes polonaises :
  : quartier de l'arrondissement  d'Ochota, à Varsovie,
  : quartier de Wrocław

 villages situés aujourd'hui en Ukraine: 
 Rakowiec (Раковець, Rakovets) : village de la région de Lviv dans le district de Poustomyty
  (Раковець, Rakovets) : village de la région de Tarnopol dans le district de Terebovlia
  (Раковець, Rakovets) : village de la région de Tarnopol dans le district de Zbaraj